Josep Iglésies i Fort (Reus, 1902 - Barcelona, 1986), geògraf i historiador català
 Josep Iglésies i Guizard (1873, Barcelona - 1932), poeta i escriptor català